Cullen:
 Обозначение авторства ботанических таксонов Джеймсом Калленом (1936—2013);
 Род растений семейства Бобовые — , типовой вид — .

См. также 
 Каллен